Колобок — это восточнославянская сказка и её одноимённый главный персонаж.

 Колобок — cюжет восточнославянских народных сказок
 Колобок — персонаж одноимённой русской народной сказки.
 «Колобок» — журнал, детское приложение к журналу «Кругозор».
 Колобок — остров архипелага Северная Земля.
 Колобок — пробная выпечка в виде небольшого шара для определения хлебопекарных качеств муки.
 Манипулятор «Колобок» — советское торговое название компьютерной мыши.
 Колобок — кратер на астероиде (162173) Рюгу

Мультфильмы 
 1936 — Колобок — рисованный мультфильм, режиссёр — Владимир Сутеев и Леонид Амальрик, Союзмультфильм.
 1956 — Колобок — кукольный мультфильм, режиссёр — Роман Давыдов, Союзмультфильм.
 1988 — Колобок, колобок!.. — рисованный мультфильм, режиссёр —Борис Акулиничев, студия ТО «Экран».
 1990 — Колобок — рисованный сюжет из сборника миниатюр «Страсти-мордасти», режиссёр — В. Гончаров, Украинская киностудия анимационных фильмов
 2012 — Колобок — мультфильм из серии «Гора самоцветов», режиссёры —  Эдуард Назаров и Марина Карпова, студия «Пилот».

См. также 
 Колоб
 Колобки
 Колобков
 Колобос